Haspra může být:

 Haspra () – město na Krymu, Ukrajina
 František Haspra – kapitulní vikář banskobystrické diecéze (1968–1973)
 Josef Haszpra – umělecký slévač
 Jozef Haspra – československý fotbalista
 Pavol Haspra – slovenský režisér